Плеврат (, Pleuratos, Pleuratus) може да се отнася за:

 Плеврат I, илирийски цар от племето тавланти 356–335 пр.н.е., баща на Главкия
 Плеврат II, цар на Илирия 260–250 пр.н.е., баща на Агрон (250–230 пр.н.е.)
 Плеврат III, цар на Илирия 205–181 пр.н.е., баща на Генций
 Плеврат, брат на Генций (180–168 пр.н.е.)
 Плеврат, син на Генций
 Плеврат, илирийски благородник, дипломат 169 пр.н.е. при Персей Македонски